Пологівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Пологівська сільська рада — Вінницька область, Теплицький район
 Пологівська сільська рада — Запорізька область, Пологівський район
 Пологівська сільська рада — Київська область, Васильківський район
 Пологівська сільська рада — Полтавська область, Новосанжарський район
 Пологівська сільська рада — Сумська область, Охтирський район